

Павловськ — місто, внутрішньоміське муніципальне утворення, Пушкінський район, місто федерального значення Санкт-Петербург
 Павловськ — місто, районний центр, Воронезька область
 Павловськ — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Павловськ — село, районний центр, Алтайський край

Павловськ — у 1778—1779 роках назва міста Маріуполь